«Планкетт и Маклейн» () — английский художественный фильм режиссёра Джейка Скотта.

Сюжет 
События фильма разворачиваются в Англии середины XVIII века. Уилл Планкетт — обыкновенный бездельник-простолюдин, променявший профессию аптекаря на романтику большой дороги. Джеймс Маклейн — бывший аристократ, погрязший в долгах и потому вынужденный круто изменить свою жизнь. Вместе Планкетт и Маклейн — неуловимые и никем не превзойденные разбойники, осуществляющие самые невероятные авантюры и ограбления. Единственная драгоценность, которая может оказаться не по зубам беспечным «рыцарям ножа и пистолета», — красавица Ребекка, племянница главного королевского прокурора.

В ролях

Критика 
Кинокритиками профильных изданий фильм принят негативно. Роджер Эберт из Chicago Sun-Times, перечисляя многочисленные недостатки картины (неумение режиссёра выстроить мизансцену, вторичность персонажей и диалогов, анахроничность саундтрека и так далее), наиболее язвительно отзывается об эпизодах шаблонного «кинематографического» избавления главных героев от опасностей:
Есть сцена, где Планкетт и Маклейн оказались в ловушке внутри кареты, которая прострелена бесчисленными пулями, как автомобиль в гангстерских фильмах. Повозка окружена. Но Планкетт и Маклейн исчезли, а вместо них оказалась бомба с горящим фитилём! Как?! Разве это физически возможно? Мы не должны спрашивать, потому что мы очень-очень восхищены таким ловким и неожиданным трюком.
«San Francisco Chronicle» определяет фильм как «не оправдавшуюся попытку сделать костюмированную драму XVIII века для подростковой аудитории».

Обозреватель «Коммерсанта» Лидия Маслова упоминает многочисленные претензии к фильму в том, что он более схож с клипами MTV, но для себя отмечает его «ироничную сдержанность, английскость без чопорности и дружелюбие к зрителю без фамильярности».

Примечания

Ссылки 

  
  
  

Фильмы-драмы Великобритании
Исторические фильмы Великобритании
Фильмы по сценариям Нила Пёрвиса и Роберта Уэйда